Ловенс () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Ловенс, Гленн (род. 1983) — нидерландский футболист.
 Ловенс, Пауль (род. 1949) — немецкий музыкант.